Catherine Hanriot (1947-), femme politique française
Cédric Hanriot, pianiste, bandleader, compositeur, arrangeur musical, sound designer, producteur de musique et pédagogue français
François Hanriot (1759-1794), militaire et homme politique français
 Jules-Armand Hanriot (1853-1930), peintre et graveur français
Marcel Hanriot (1894-1961), fils et successeur de René Hanriot à la tête de la firme et de l'école aéronautique Hanriot
Nicole Hanriot, actrice française (cf. La Bête à l'affût, 1959 ; Les Pique-assiette, 1960)
René Hanriot (1867-1925), pilote automobile, pionnier de l’aviation française puis industriel aéronautique fondateur de la compagnie Aéroplanes Hanriot et Cie.

Patronyme lorrain